Франческо Мария Рикини (ит. Francesco Maria Richini, * 9 февраля 1584 г. Милан; † 24 апреля 1658 г. Милан) - итальянский архитектор и скульптор эпохи раннего барокко.

Жизнь и творчество 
Ученик архитектора Лоренцо Бинаго. Пользовался покровительством архиепископа Миланского Федерико Борромео, пославшего Рикини в Рим для завершения своего художественного и инженерного образования. После возвращения в Милан в 1603 году занимается строительными работами в Миланском соборе. В 1607 году руководит строительством церкви Сан-Джузеппе, а также церкви Санта-Мария-алла-Порта. Законченная к 1630-му году, Сан-Джузеппе представляет собой одно из первых сооружений, выполненных в стиле барокко. Рикини также является создателем палаццо Брера (работы начаты в 1615 году, 1627-1628), палаццо Аннони (1631), палаццо Литта (1642-1648) и палаццо Дурини (1648) в Милане. Кроме этого, выполнял заказы испанской администрации в Милане. Известен также своим вкладом в дизайн Большого госпиталя, его двора с колоннадой (Ospedale Maggiore). Эти работы проводились вместе с архитекторами Джованни Баттиста Мессина, Фабио Манджоне и Джованни Баттиста Креспи. Автор фасадов колледжей Борромео (Collegio Borromeo) и Эльветико (Collegio Elvetico) в Павии, а также алтаря Мадонны в кафедральном соборе Комо (закончен уже после смерти Риччино в 1683 году). В молодости под влиянием творчества Рикини находился архитектор Франческо Борромини.

Сын Франческо Рикини, Джан Доменико Рикини, был также архитектором.

Галерея

Дополнения 

 Wittkower, Rudolf (1993). "Art and Architecture Italy, 1600-1750". Pelican History of Art. 1980. Penguin Books. pp. 118–119.

Персоналии по алфавиту
Архитекторы по алфавиту
Скульпторы по алфавиту
Родившиеся 9 февраля
Родившиеся в 1584 году
Родившиеся в Милане
Умершие 24 апреля
Умершие в 1658 году
Умершие в Милане
Архитекторы Италии
Скульпторы Италии
Архитекторы барокко
Скульпторы барокко